«Cuenta conmigo» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Cuenta conmigo (Stand by Me) (1986), película de Rob Reiner.
 Cuenta conmigo (1995), Serie colombiana
 Cuenta conmigo (2009), telenovela.

Música 
 Cuenta conmigo (1992), álbum de Jerry Rivera.
 Cuenta conmigo (2001), álbum de Los Girasoules.
 Cuenta conmigo (2001), canción de Girasoules.
 Cuenta conmigo (n/d), canción de Joaquín Sabina.
 Cuenta conmigo (2017), canción de Álex Ubago.